Серия А 1976/1977 — 45-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 3 октября 1976 года и завершился 22 мая 1977 года. В 17-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1976/1977
Футбол в Италии в 1976 году
Футбол в Италии в 1977 году